Topologia – dział matematyki zajmujący się badaniem niezmienników homeomorfizmów.
 Topologia – struktura matematyczna, rodzina podzbiorów pewnego zbioru o ustalonych własnościach. Zob. przestrzeń topologiczna.
 Topologia sieci komputerowej – sposób łączenia komputerów (logiczny lub fizyczny).